Der CEV-Pokal 2006/07 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe CEV-Pokal 2006/07 (Herren)
 bei den Damen, siehe CEV-Pokal 2006/07 (Damen)